Батальон «Восток» (Донбасс) — вооружённое формирование сил ДНР в Донбассе.
 Батальон «Восток» (Чечня) — батальон 291-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Министерства обороны Российской Федерации. Большинство бойцов — чеченцы. До мая 2008 года возглавлялся Сулимом Ямадаевым.